Ско́лково:

Населённые пункты 
 Сколково — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Сколково — деревня в Вачском районе Нижегородской области (Казаковский сельсовет).
 Сколково — деревня в Вачском районе Нижегородской области (Филинский сельсовет).
 Сколково — село в Кинельском районе Самарской области.

Другое 
 Сколково — инновационный центр, научно-технологический комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий.
 Сколково — российская бизнес-школа.
 Сколково — прежнее (до 2020 года) название железнодорожной платформы Мещёрская Киевского направления МЖД в Москве (до 2010 года — Востряково).
 Сколково — железнодорожная платформа Смоленского (Белорусского) направления МЖД в Одинцовском районе Московской области (открыта в 2019 году).

См. также 
 Осколково
 Сколков
 Сколковское шоссе — шоссе в Москве и Московской области